Соревнования по стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 5 августа. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов из 27 стран.

Олимпийский чемпион 2008 года в данной дисциплине  южнокорейский стрелок Чин Джон О в раз защитил чемпионское звание и стал первым стрелком в истории, которому удалось защитить золотую медаль в данной дисциплине. При этом после квалификации кореец занимал только пятое место, но был абсолютно лучшим в финале, опередив ближайшего соперника по решающему раунду на 3 балла. Перед последним выстрелом лидировал Чхве Ён Рэ с преимуществом 1,6 очка, но Чин Джон О выиграл последним выстрелом 2,1 очка и завоевал золото.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2012 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com